Messerschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Messerschmid (* 1945), deutscher Physiker und Astronaut
 Felix Messerschmid (1904–1981), deutscher Lehrer und Bildungspolitiker
 Johann Christian Messerschmid (1720–1794), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Messerschmidt
 Messerschmied